

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Denis Theurillat, (1950- ), évêque auxiliaire du diocèse de Bâle ;
 Herbert Theurillat, (1896-1987), peintre, graveur et dessinateur suisse ;
 Michael Theurillat (1961-), romancier suisse ;
 Olivier Anthony Theurillat, (1971- ), trompettiste et chef d'orchestre suisse ;

Homonymie
Homonymie de patronyme